Název Horský potok má více vodních toků:

 Horský potok (přítok Brtnice) – levostranný přítok Brtnice v okrese Třebíč
 Horský potok (přítok Große Mühl) – levostranný přítok Große Mühl v okrese Český Krumlov a v Rakousku v Horních Rakousích
 Horský potok (přítok Idy) – levostranný přítok Idy na  Slovensku v Košickém kraji
 Horský potok (přítok Lutoninky) – levostranný přítok Lutoninky v okrese Zlín
 Horský potok (přítok Rokytenky) – levostranný přítok Rokytenky v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí
 Horský potok (přítok Spůlky) – levostranný přítok Spůlky v okrese Prachatice
 Horský potok (přítok Střelmy) – pravostranný přítok Střelmy v Nýdku okrese Frýdek-Místek